Zum Begriff Pyrrhonisten, siehe

 Pyrrhonismus
 Historischer Pyrrhonismus